Джулиет Митчелл (; род. 4 октября 1940, Крайстчерч, Новая Зеландия) — британская автор, социалистическая феминистка и психоаналитик.

Биография

Ранняя жизнь 
Джулиет Митчелл родилась 4 октября 1940 года в городе Крайстчерч (Новая Зеландия). В 1944 году переехала в Англию, где проживала с бабушкой и дедушкой. В 1962 году получила образование по специальности английский язык в Колледже Святой Анны в Оксфорде. Преподавала литературу Англии с 1962 по 1970 год в университете Лидса и Рединга. Сейчас пишет две книги на основе её исследований, которые включали изучение Шекспира, братьев и сестер и их отношений, теоретического исследования роли «закона матери» в отношениях с братьями и сестрами.

В 1960-х годах была активной в движении «новых левых» и входила в редакцию журнала New Left Review.

Карьера 
Митчелл получила большое внимание от СМИ после опубликования её новаторской статьи «Женщины: самая долгая революция» в журнале «New Left Review» (1966), в котором она утверждала, что хотя положение женщины в производственных отношениях и имеет ключевое значение, понимание неравенства требует анализа того, каким образом угнетение конструируется в подсознании, и становится частью женского «Я».

Она является профессором психоанализа в Колледже Иисуса и основателем центра гендерных студий в Кембриджском университете. В 2010 году вступила в должность директора расширенной докторской школы в психоаналитических студиях в Университетском колледже Лондона. Сейчас входит в редакционный совет журнала «Гендерные исследования».

«Психоанализ и феминизм» 
Митчелл наиболее известна благодаря работе «Психоанализ и феминизм: Фрейд, Райх, Лэйнг» (1974), в которой она пыталась примирить психоанализ и феминизм в то время, когда они считались несовместимыми. В этой книге она соглашается с идеей Жака Лакана о символичной конструкции, которая лежит в основе гендерной идентичности. Она видела асимметричный взгляд Фрейда на маскулинность и феминность как отражение реалий патриархальной культуры и пыталась использовать его критику феминности, чтобы критиковать патриархат.

Важная часть утверждения «Психоанализа и феминизма» — это то, что марксизм предполагает модель, в которой могут появиться непатриархальные структуры для воспитания детей.

Первая часть книги содержит реинтерпретацию тезисов Фрейда, однако она скорее освещает собственное видение отношения психоанализа к феминизму, чем раскрывает «истинные» взгляды Фрейда. Автор в своём труде касается «болевых точек» феминизма и психоанализа: пол, политика и семья, эдипов комплекс — все эти темы остро встают для тех, кто отделяет учение Фрейда от феминизма.

Библиография

Монографии 
 «Женская собственность» (1971)
 «Психоанализ и феминизм: Фрейд, Рейх, Лэйнг и женщины» (1974)
 «Женщины: самая долгая революция» (1984)
 «Mad Men and Medusas: Reclaiming Hysteria» (2000)
 «Siblings: Sex and Violence» (2003)
На русском языке

 
 «Скрытая жизнь братьев и сестер: Угрозы и травмы» — : Когито-Центр, 2020. — 343 с. — ISBN 978-5-89353-603-4.

Примечания 

Психоаналитики Великобритании
Психологи Великобритании
Деятели феминизма Великобритании
Социалисты Великобритании
Выпускники Колледжа Святой Анны
Преподаватели Оксфордского университета
Преподаватели Лидсского университета
Преподаватели Университетского колледжа Лондона
Учёные Кембриджского университета